Ногайбай — название населённых пунктов в Казахстане:

 Ногайбай (бывшее Красное) — село в районе Магжана Жумабаева Северо-Казахстанской области.
 Ногайбай — село в Кордайском районе Жамбылской области.